Wolfgang Reinhardt (1908-1979) – niemiecki producent filmowy i scenarzysta
 Wolfgang Reinhardt (1943-2011) – niemiecki lekkoatleta (RFN), tyczkarz
 Wolfgang Reinhardt (ur. 1952) – niemiecki lekkoatleta (NRD), tyczkarz